Алексе́й Са́льников:

 Сальников, Алексей Алексеевич (род. 1943) — советский и российский шашист, шашечный композитор, тренер, спортивный журналист и шашечный деятель.
 Сальников, Алексей Борисович (род. 1978) — российский писатель, поэт.
 Сальников, Алексей Степанович (1921—1985) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).